Winnebago County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Winnebago County, Illinois
 Winnebago County, Iowa
 Winnebago County, Wisconsin